Voici la liste des planètes mineures numérotées de 353001 à 354000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 353001 à 354000

353001-353100

353101-353200

353201-353300

353301-353400

353401-353500

353501-353600

353601-353700

353701-353800

353801-353900

353901-354000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000